Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Hua Hin Championships 2015 des Damentennis. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil, die am 7. und 8. November 2015 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Challenger Series 2015
Tennisturnier in Hua Hin